Мбенга:
 Мбенга (остров) (Beqa) — остров в Тихом океане
 Мбенга (пигмеи) (Mbenga) — группа пигмейских народов Западной Африки
 Мбенга (язык) (Mbenga) — реконструируемый субстратный язык пигмеев из группы мбенга, позднее перешедших на языки ака и бака
 Мбенга (рыба) — то же, что Большая тигровая рыба
 Илунга-Мбенга, Дидье — бельгийский баскетболист родом из Демократической республики Конго